Райва модет означать:

 Райва, Анна Аркадьевна (род. 1979) — российская журналистка. Корреспондент «Первого канала».
 Райва — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Авейру.